Sternitzky steht für:

 Nemeris sternitzkyi, Schmetterling aus der Familie der Geometridae

Sternitzky ist der Familienname folgender Personen:

 Isolde Sternitzky (1938–2019), deutsche Heimatforscherin und Autorin aus dem Vogtland
 Robert F. Sternitzky († 1980), US-amerikanischer Schmetterlingsforscher und Illustrator